Соро́кин — распространённая русская фамилия. Входит в 50 самых распространённых фамилий России.

Известные носители

А 
 Сорокин, Абрам Борисович (1908—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Сорокин, Алвис (род. 2001) — латвийский футболист.
 
 
 
 
 
 Сорокин, Арнольд Иванович (род. 1934) — советский футболист.

Б

В 
 
 
 Сорокин, Валериан Павлович (род. 1927) — российский химик, лауреат Ленинской и Государственной премий.
 
 
 
 
 
 Сорокин, Владислав (род. 1997) — латвийский футболист.
 Сорокин, Всеволод Кириллович (род. 1993) — российский хоккеист, защитник.

Г 
 Сорокин, Гаральд Константинович (1939—2011) — советский и российский шахматист, мастер спорта СССР.
 
 
 Сорокин Глеб Павлович (1899—1967) — советский актёр, народный артист СССР; известен под творческим псевдонимом Глеб Павлович Глебов.
 
 Сорока, Григорий Васильевич (наст. фамилия Сорокин) (1823—1864) — русский живописец.

Д

Е 
 
 Сорокин (Оршулович), Евгений Николаевич (1936—1995) — советский профессиональный конферансье, исполнитель песен, чтец и сочинитель.
 Сорокин, Евграф Семёнович (1821—1892) — русский художник и педагог.
 Сорокин, Егор Андреевич (род. 1995) — российский футболист.
 Сорокин, Ефим Иванович (1866 — после 1919) — депутат Государственной Думы, член Учредительного собрания.

З 
 Сорокин, Захар Артёмович (1917—1978) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза

И 
 
 Сорокин, Игнатий Васильевич (1860—?) — депутат Государственной Думы Российской империи.

К 
 
 Сорокин Роберто Фидель Эрнесто («Коти», род. 1973) — аргентинский музыкант, певец и композитор, известный больше под творческим псевдонимом «Коти» ().

Л 
 Сорокин, Лаврентий Анатольевич (1960—2021) — российский театральный актёр.

М

Н

О

П 
 
 
 Сорокин, Питирим Александрович (1889—1968) — российско-американский социолог и культуролог, педагог.

Р 
 Сорокин, Рафаил Петрович (1805—1879) — генерал-майор, кавалер ордена Святого Георгия
 Сорокин, Роман Андреевич (род. 1985) — российский футболист.
 Сорокин, Руслан Сергеевич (род. 1979) — российский и белорусский телепродюсер, сценарист, режиссёр.

С 
 
 
 Сорокин, Станислав Николаевич (1941—1991) — советский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр.

Ф 
 
 Сорокин, Филофей Фёдорович (1811 — ?) — русский крепостной живописец.

Ю

Я 
 
 Сорокин, Янус (род. 1986) — эстонский хоккеист.



Псевдонимы 
 Владимир Сорокин — псевдоним исполнителя русского шансона Евгения Оршуловича.

Топонимы 
 Сорокин (Краснодарский край) — хутор, Муниципальное образование город Горячий Ключ Краснодарского края.
 Сорокин (Курская область) — хутор в Фатежском районе Курской области.

См. также 
  — топоним.
 Сорокинский
 Дом Сорокиных — объект исторического и культурного наследия общероссийского значения, расположенный в Санкт-Петербурге.
 Ледоколы типа Капитан Сорокин — серия советских ледоколов, названных в честь Михаила Яковлевича Сорокина — капитана ледоколов «Святогор» («Красин») и «Ермак».
 Усадьба Сорокина — объект исторического и культурного наследия общероссийского значения, расположенный в Ярославле.